

Sigle 
 Idaho National Laboratory  – centro di ricerca dell'United States Department of Energy
 Integral non-linearity  – non-linearità integrale nel convertitore analogico-digitale
 Ispettorato nazionale del lavoro  – agenzia pubblica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si occupa delle ispezioni in materia di lavoro

Sport
 Inter-National-League  – campionato di hockey su ghiaccio a carattere sovranazionale nato nel 2012

Codici 
 INL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Falls International, International Falls (Minnesota), Stati Uniti
 inl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni indonesiana